Û, û (U с циркумфлексом) — буква расширенной латиницы, используемая во французском, фриульском, курдском и турецком алфавитах. Эта буква использовалась в ISO 9:1995, системе кириллической транслитерации, для буквы Ю, а также в Уэйда — Джайлза (одна из романизационных систем в китайском языке) для апикальной дентальной не округленной гласной, как в tzû, tz'û, ssû, что соответствует настоящим zi, ci, si в пиньине соответственно.

Использование

Африкаанс 
В Африкаанс, Û является диакритированной формой U. Пример использования: «brûe», множественное число от «brug» (мост).

Французский 
Во французском Û не изменяет произношение буквы U. В некоторых словах она используется для различия между двумя омонимами (такими, как jeune «юный» и jeûne «пост»). В некоторых других словах, таких как mû, циркумфлекс не имеет различительной роли; была сделана попытка отмены циркумфлекса в таких словах.

Фриульский 
Во фриульском языке Û читается как .

Курдский 
Û используется в латинском курдском алфавите Курманджи для передачи Огубленного гласного среднего ряда верхнего подъёма, .

Турецкий 
Û используется для указания того, что согласный перед «u» палатализован, как в «sükûnet» (тишина), произносится как .

См. также 
 Список латинских букв
 Диакритические знаки

Ссылки